Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года в группе D длился с 2 сентября 2006 по 21 ноября 2007. В группе D соревновались семь сборных: Германия, Ирландия, Кипр, Сан-Марино, Словакия, Уэльс, Чехия.

Результаты

Матчи 
Календарь встреч был определён 9 февраля 2006 в Франкфурте.

Бомбардиры 

2 гола
 : Михалис Константину
 : Марек Янкуловский, Марек Кулич, Давид Лафата, Томаш Росицкий
 : Клеменс Фриц, Марио Гомес
 : Кевин Килбэн
 : Марек Гамшик, Филип Голошко, Мирослав Карган, Филип Шебо, Станислав Шестак, Роберт Виттек
 : Гарет Бейл, Роберт Эрншоу
1 гол
 : Александрос Гарпозис, Константинос Макридис, Стелиос Оккаридес, Ясумис Ясуми
 : Зденек Грыгера, Давид Яролим, Радослав Ковач, Марек Матейовский, Ярослав Плашил, Ян Полак, Даниэл Пудил
 : Мануэль Фридрих, Торстен Фрингс, Марсель Янсен, Бернд Шнайдер
 : Ричард Данн, Стив Финнан, Энди Рейд
 : Мануэль Марани, Анди Сельва
 : Ян Дюрица, Мартин Якубко, Марош Климпл, Любомир Михалик, Марек Сапара, Душан Швенто, Станислав Варга
 : Джеймс Коллинз, Саймон Дэвис, Фредди Иствуд, Райан Гиггз, Джо Ледли
Автоголы
 : Мартин Йиранек (соперник — ) и Михал Кадлец (соперник — )
 : Кристоф Метцельдер (соперник — 
 : Ян Дюрица (соперники —  и )

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА. ЕВРО-2008 — Матчи. Квалификация.
 Официальный сайт УЕФА. Group D.
 

Группа D